Грайфенштайн — коммуна в Германии, в земле Гессен.
 Грайфенштайн — замок, расположенный в одноимённой местности в районе Лан-Дилль.